Angelo Bertuolo (n. 1935) – ex calciatore italiano
 Ivan Bertuolo (n. 1947) – ex calciatore italiano